Sd.Kfz. 10, Sonderkraftfahrzeug 10 — германский средний полугусеничный тягач периода Второй мировой войны.

Как и все полугусеничные тягачи, выпускавшиеся в годы войны в Германии, тягач Sd.Kfz. 10 имел передний управляемый не ведущий автомобильный мост и гусеничный движитель.

История создания
В 1932 году Demag AG из Веттера (Рур) , ожидая спрос на легкие артиллерийские тягачи, начал работу над таким вездеходом. Согласно предположениям, тягач должен был использоваться для перевозки солдат и буксировки 37-мм и 50-мм зенитных орудий, 20-мм зенитных орудий, пехотного отделения калибра 75 и 150 мм. Прототип, обозначенный как D II 1, разработанный в соответствии с этими предположениями, был готов в начале 1934 года. Он был оснащен, как и следующий прототип, рядным двигателем , карбюратором BMW 315 мощностью 28 л.с. Третий прототип был также оснащен карбюраторным двигателем BMW 319 мощностью 42 л.с., который был слишком маломощным. Поэтому был создан четвертый прототип с маркировкой D II 4, который был оснащен двигателем Maybach HL 38 TRKM. Он стал образцом для появления Versuch-Serie Demag D 6, изготовленной в 1937 году в количестве 8 единиц. В начале 1938 года было заказано 60 шасси 0-Serie, выпущенных в апреле — ноябре. Тогда же, с ноября 1938 года в серийное производство был запущен улучшенный вариант Demag D 7. 13 апреля 1939 года тягач получил свое стандартное обозначение leichter Zugkraftwagen 1 t (Sd. Kfz. 10). Производство тягачей прекратилось в ноябре 1944 года, однако последние 80 машин были сданы уже в феврале 1945 года. 

В производстве участвовали заводы Demag AG,  Adler, Büssing-NAG, MWC, MIAG, MNH в Германии и Saurerwerke в Австрии. Указываемое в некоторых источниках производство на оккупированных французских предприятиях не подтверждается архивными документами. Вероятнее всего они поставляли только комплектующие детали. 

Всего было выпущено около 14000 машин этого типа в пяти модификациях.

Производство 
Demag AG (№№ 100001 — 102600). С 1938 по ноябрь 1942 года выпустил 1075 шасси для тягачей, включая 60 D 6 0-Serie и 1162 шасси D 7р для Sd. Kfz. 250, 252 и 253, при этом 363 номера в интервале 102101 — 102600 не использовались. Кроме того, с ноября 1942 и до марта 1945 года изготовили еще 2715 шасси D 7p (№№ 102601 — 105315). Так же фирма обещала в марте 1945 года сдать 26 шасси D 7р и 100 — в апреле. Поскольку бронекорпусов на них не хватало, эти машины должны были стать линейными тягачами.

Adlerwerke (№№ 200001 — 205364). С 1938 по сентябрь 1943 года выпустил 3414 шасси для тягачей, 1054 из которых были изготовлены в варианте Sd. Kfz. 10/4. Так же с 1941 года и до конца 1943 было выпущено 1950 шасси D 7p.

Bussing-NAG (№№ 300001 — 300750). С 1938 по декабрь 1942 года выпустил 750 шасси для тягачей. Дополнительно с 1941 по октябрь 1942 года там сдали 1126 шасси D 7p (№№ 310001 — 311126).

MWC (№№ 400001 — 404750). С 1939 по ноябрь 1944 года сдано 4670 шасси и еще 80 — в феврале 1945. Из них 975 машин были использованы для изготовления Sd. Kfz. 10/5. Кроме того с июля 1944 года по февраль 1945 изготовили 636 шасси D 7p (№№ 410001 —410636). Еще 150 шасси D 7p планировалось сдать в марте 1945 года в роли простых тягачей из-за отсутствия бронекорпусов. 

MIAG (№№ 500001 — 500324). В 1939 — 1941 годах было собрано 324 шасси.

MNH (№№ 600001 — 600600). С 1939 по ноябрь 1942 года сделано 600 шасси.

Saurerwerke (№№ 700001 — 703075). С 1940 по декабрь 1943 года сдано 3075 шасси D 7.

Всего было выпущено 13988 стандартных шасси и 7589 D 7p.

*Январь — февраль

**Включая 60 D 6.

Sd.Kfz. 10/4, Sd.Kfz.10/5 
Для изготовления установок выделялись стандартные шасси D 7.

Два прототипа ЗСУ с 20-мм пушкой были построены в 1938 году на шасси D 6. В мае 1939 года был выдан заказ на 370 машин (195 для сухопутных войск и 175 для Люфтваффе). К сентябрю заказ был выполнен. В 1940 году для Люфтваффе выпустили 47 машин в феврале, 100 в марте, 6 в августе, 67 в сентябре, 23 в октябре и 20 в ноябре. Более для Люфтваффе они не делались. Для Вермахта из 1000 заказанных машин в апреле 1940 года сдали 301, в мае - 66. Разбивки на помесячное производство в 1941 — 1942 годах не сохранилось. Последние 45 Sd.Kfz. 10/4 сдали в начале 1943 года — 25 в январе и 20 в феврале.

*Производство начато в конце 1942 года

Ссылки 
Видео уцелевшего движущегося образца тягача. 

Полугусеничные автомобили военного назначения
Артиллерийские тягачи
Автомобили военного назначения по алфавиту
Автомобили военного назначения Германии
Автомобили Второй мировой войны
Военная продукция Demag
Появились в 1934 году в Германии